«Сценарий мечты» () — будущий художественный фильм режиссёра Кристоффера Боргли. Главные роли в фильме исполнили Николас Кейдж, Майкл Сера, Джулианна Николсон и Тим Медоуз.

Сюжет 

Неуклюжий профессор, который так и не смог добиться успеха, в одночасье становится знаменитостью, появившись в мечтах каждого.

В ролях 

 Николас Кейдж
 Майкл Сера
 Джулианна Николсон
 Тим Медоуз
 Кейт Берлант
 Дилан Бейкер
 Дилан Гелула

Производство 
В августе 2022 года компания A24 объявила о начале работы над фильмом «Сценарий мечты», сценаристом и режиссёром которого выступил Кристоффер Боргли. В актёрский состав фильма вошли Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Майкл Сера, Тим Мидоус, Кейт Берлант, Дилан Бейкер и Дилан Гелула. Продюсерами фильма стали Ари Астер и Ларс Кнудсен. Продюсерами фильма стали Ари Астер и Ларс Кнудсен из кинокомпании Square Peg, а также Джейкоб Яффке и Тайлер Кампеллоне.

Съёмки начались в Торонто в октябре 2022 года и завершились в ноябре того же года.

Фильм будет выпущен компанией A24.

Примечания 

Фильмы 2020-х годов
Фильмы США